Бардуко́в — русская фамилия.

Известные носители:
 Бардуков, Алексей Игоревич (род. 1984) — российский актёр театра и кино.
 Бардуков, Павел Лаврентьевич (1909—1969) — Герой Советского Союза.

См. также